Sankt Andreas (parochie, Kopenhagen)
Sankt Andreas (parochie, Randers)